Le Mont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Mont, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Le Mont, hoppbacke i Chamonix,

Schweiz 

 Le Mont-sur-Lausanne, ort och kommun, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar